O Campeonato Catarinense de Futebol de 1954 teve a participação de 10 equipes: Atlético Operário Futebol Clube, Clube Atlético Bapendi, Clube Atlético Carlos Renaux, Caxias Futebol Clube, Cruzeiro Atlético Clube, Esporte Clube Ferroviário, Figueirense Futebol Clube, Sociedade Esportiva Guaycurus Futebol Clube,  Lages Futebol Clube e Tiradentes Futebol Clube. O Caxias conquistou seu primeiro título na competição.

1954
Futebol de 1954 no Brasil
1954 em Santa Catarina